Il titolo di Natività delle Vergine si può presentare anche nella variante in Natività di Maria.

Religione 
 Natività della Beata Vergine Maria – festa liturgica delle Chiese cattolica e ortodossa

Arte 

Natività e sposalizio della Vergine – affresco (1277-1283) attribuito a Cimabue, Basilica superiore di San Francesco, Assisi
Natività di Maria – affresco (1303-1305) di Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova
Natività della Vergine – dipinto (1335-1342) di Pietro Lorenzetti, Museo dell'Opera del Duomo, Siena
 Natività della Vergine – dipinto (1430-1435 circa) del Maestro dell'Osservanza, Museo di palazzo Corboli, Asciano
 Natività della Vergine – dipinto (1472 circa) di Pietro Perugino, Walker Art Gallery, Liverpool
 Natività della Vergine – affresco (1486-1490 circa) di Domenico Ghirlandaio, Basilica di Santa Maria Novella, Firenze
 Natività della Vergine – dipinto (1504) dal ciclo della Scuola degli Albanesi di Vittore Carpaccio, Accademia Carrara, Bergamo
 Natività della Vergine – dipinto (1514) di Andrea del Sarto, Chiostro dei Voti, basilica della Santissima Annunziata, Firenze
 Natività della Vergine – dipinto (1520 circa) di Albrecht Altdorfer, Alte Pinakothek, Monaco di Baviera
Natività della Vergine – dipinto (1540-1543 circa) di Domenico Beccafumi, Pinacoteca nazionale, Siena
Natività della Vergine – dipinto (1600-1610) di Annibale Carracci, Museo del Louvre, Parigi
Natività della Vergine – dipinto (1661) di Bartolomé Esteban Murillo, Museo del Louvre, Parigi
Natività della Vergine – dipinto (1667?) di Luca Giordano, Basilica di Santa Maria della Salute, Venezia
Natività di Maria – dipinto (1740-1750) di Corrado Giaquinto, Christ Church Picture Gallery, Oxford

Pagine correlate 
Chiese intitolate alla Natività della Vergine (disambigua)
Natività di Maria (disambigua)